Borghi ist der Name folgender Ortschaften:

 Borghi (Emilia-Romagna) in Italien
 Borghi, piemontesischer Name der Gemeinde Borgaro Torinese in der Provinz Turin, Italien
 Borghi, piemontesischer Name der Gemeinde Borgo Vercelli in der Provinz Vercelli, Italien

Borghi ist der Familienname folgender Personen:
 Alessandro Borghi (* 1986), italienischer Filmschauspieler
 Catherine Borghi (* 1976), Schweizer Skirennläuferin

 Cristiana Borghi (* 1960), italienische Schauspielerin
 Frank Borghi († 2015), US-amerikanischer Fußballspieler
 Giovanni Battista Borghi (1738–1796), italienischer Komponist
 Luigi Borghi (1745–1806), italienischer Violinist und Komponist
 Nino Borghi (1918–1994), italienischer Szenenbildner
 Paolo Borghi (* 1961), italienischer Hochspringer
 Victor Borghi (1912–??), italienischer Skilangläufer

Siehe auch:
 Borgi